Motohiro Yamaguchi (29 de janeiro de 1969) é um ex-futebolista do Japão que jogava de meio-campista, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Clubes
1990-1998: Clube de futebol de ANA e Yokohama Flügels

1999-2002: Nagoya Grampus Eight

2003-2005: Albirex Niigata

2005-2007: Yokohama FC

Ligação externa
 História da carreira em times de futebol do Japão
Perfil em Ogol

Yamaguchi
Yamaguchi
Yamaguchi
Futebolistas do Yokohama FC
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Treinadores do Yokohama F.C.
Naturais de Takasaki